Лялька — может означать:

 Лялька — тоже, что и кукла, игрушка; перен., пренебр. — марионетка; разг. — ребёнок, дитя.
 «Лялька» — белорусский театр кукол в Витебске.
 «» — культовый львовский клуб, один из центров львовской рок-культуры 1990-х и 2000-х годов.

Фамилия 
  (род. 1996) — украинский хоккеист, нападающий.

См. также 
 Кукла (значения)
 Лялька-Руслан и его друг Санька
 Люлька
 Лялько
 Ляля